Stanisław Kryski (1536–1595) – wojewoda mazowiecki, kasztelan raciąski
 Stanisław Kryski (zm. po 1666) – kasztelan raciąski, podkomorzy płocki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Kryski (zm. 1688), syn poprz., kasztelan raciąski (1667-1688)